Austriacka Formuła 3 Sezon 2018 – trzydziesty szósty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2018
2018 w sportach motorowych